Перемо́жное () — посёлок,
Переможненский сельский совет,
Акимовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320383601. Население по переписи 2001 года составляло 892 человека.

Является административным центром Переможненского сельского совета, в который, кроме того, входят посёлки
Трудовое и
Акимовское.

Географическое положение 
Посёлок Переможное находится на расстоянии в 2 км от села Степовое.

История 
 1851 — дата основания как село Свинолуповка.
 январь 1918 — установление Советской власти.
 В 1921 году создана трудовая артель им. Шевченко.
 1931 — образование совхоза «Переможець».
 В 1932 году переименовано в село Переможное.

Экономика 
 «Переможец», производственный кооператив.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Участковая больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные жители 
 Кочерга Д. А. (1914—1974) — директор совхоза «Переможець» (1954—1970), кавалер ордена Ленина.
 Смольниченко Д. К. — механизатор, кавалер ордена Ленина.
 Сечин И. К. (1910—1979) — механизатор, кавалер ордена Ленина.

Примечания